Die Saison 1999/2000 sah einen Zweikampf um den Titel zwischen dem Titelverteidiger Sollentuna SK und dem SK Rockaden Stockholm, der erst in der letzten Runde im direkten Vergleich entschieden wurde. Da Rockaden Stockholm im Saisonverlauf eine Niederlage gegen den Farsta SK hinnehmen musste, reichten dem Sollentuna SK, der alle vorherigen Wettkämpfe der Saison gewonnen hatte, das Unentschieden zur Titelverteidigung.

Im Vorjahr waren der Lunds ASK, die Skara Schacksällskap und der Wasa SK aufgestiegen. Alle Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während die Schacksällskapet Manhem, der SK Passanten und Södra SASS abstiegen. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 1999/2000.

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 15., 16. und 17. Oktober, 13. November, 4. Dezember 1999, 22. Januar, 12. Februar sowie 4., 17., 18. und 19. März 2000. Die ersten drei Runden wurden zentral in Malmö ausgerichtet, die letzten drei in Skara, während die übrigen Wettkämpfe dezentral bei den beteiligten Vereinen stattfanden. Zwei Wettkämpfe der fünften Runde wurden verlegt (einer wegen der Terminüberschneidung mit der Mannschafts-Europameisterschaft, einer wegen des Orkans Anatol) und am 5. respektive 13. Februar 2000 nachgeholt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse der 1. bis 3. Runde in Tidskrift för Schack 9/1999, S. 546ff. (PDF-Datei; 1,6 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 4. und 5. Runde in Tidskrift för Schack 10/1999, S. 621f. (PDF-Datei; 2,0 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 6. und 7. Runde in Tidskrift för Schack 2/2000, S. 66f. (PDF-Datei; 1,6 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 8. Runde in Tidskrift för Schack 3/2000, S. 134f. (PDF-Datei; 1,6 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 9. bis 11. Runde und Endstand in Tidskrift för Schack 4/2000, S. 194ff. (PDF-Datei; 1,6 MB, schwedisch)
 Endstand im Bulletin des Sveriges Schackförbund, S. 6 (PDF; 2,5 MB, schwedisch)

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 1999
Schachveranstaltung 2000